Манзо́н — еврейская фамилия.

 Манзон, Вадим Аркадьевич (род. 1994) — российский футболист.
 Мансон, Нюма (Манзон, Наум Петрович; 1913—1993) — французский учёный-физик.
 Манзон, Робер (1917—2015) — французский пилот «Формулы-1».